Ruda de monte puede referirse a:

 El nombre común de la planta Ruta angustifolia.
 El nombre común de la planta Ruta montana.